Malacobdella är ett släkte av slemmaskar som beskrevs av de Blainville 1827. Enligt Catalogue of Life ingår Malacobdella i familjen Malacobdellidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Hoplonemertea.

Malacobdella är enda släktet i familjen Malacobdellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Malacobdella